Berve ist der Familienname folgender Personen: 

 Anna Elisabeth Berve-Glauning (1910–1987), deutsche Althistorikerin und Übersetzerin, Ehefrau von Helmut Berve
 Helmut Berve (1896–1979), deutscher Althistoriker
 Maurus Berve (1927–1986), deutscher Benediktiner und Abt der Abtei Neuburg bei Heidelberg
 Raghilt Berve (* 1933), deutsche Raumplanerin und Regierungspräsidentin

Berve ist der Name folgender Orte:
 Berve, ungarischer Name der Gemeinde Berghin im Kreis Alba in Rumänien